

Animazione 
 What If...? – serie animata Marvel Comics

Cinema 
 What If... – film del 2010 diretto da Dallas Jenkins
 What If – film del 2013 diretto da Michael Dowse

Fumetto 
 What If – rivista Marvel Comics

Letteratura
 E se... (What If—) – racconto di fantascienza di Isaac Asimov

Musica 
 What If – album dei Dixie Dregs del 1978
 What If – album di Tommy Shaw del 1986
 What If – singolo dei Creed del 2000
 What If – traccia dell'album Aaliyah di Aaliyah del 2001
 What If – singolo dei 112 del 2005
 What If – singolo di Lene Marlin del 2005
 What If – singolo dei Coldplay del 2006
 What If – singolo dei Simple Plan del 2008
 What If – singolo di Jason Derulo del 2010
 What If – album degli EarlyRise del 2011
 What If... – album dei Mr. Big del 2011
 What If – singolo di Dina Garipova del 2013
 What If...? – singolo dei Control Denied del 1999
 What If – singolo dei Tokio Hotel del 2016

Altro 
 What-if analysis – tecnica di brainstorming utilizzata nell'ambito del decision making e dell'analisi dei rischi